Damiani ist ein von dem italienischen männlichen Vornamen Damiano abgeleiteter italienischer Familienname.

Namensträger 
 Amasi Damiani (* 1937), italienischer Filmregisseur
 Damiano Damiani (1922–2013), italienischer Filmregisseur
 Donatella Damiani (* 1958), italienische Schauspielerin
 Francesco Damiani (* 1958), italienischer Boxer

 Jorge Damiani (1931–2017), uruguayischer Künstler
 José Luis Damiani (* 1956), uruguayischer Tennisspieler
 Juan Pedro Damiani (* 1958), uruguayischer Fußballfunktionär und Rechtsanwalt
 Luca Damiani (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Luciano Damiani (1923–2007), italienischer Bühnenbildner
 Pablo Damiani (* 1961), uruguayischer Künstler
 Paolo Damiani (* 1952), italienischer Jazzbassist
 Patrick Damiani (* 1977), luxemburgischer Musikproduzent und Musiker
 Petrus Damiani (1006–1072), Bischof und Kirchenlehrer der katholischen Kirche
 Víctor Damiani, uruguayischer Bariton

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname